Чемпионат мира по фигурному катанию 1997 года был проведён Международным союзом конькобежцев 16—23 марта в Лозанне (Швейцария). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортивных делегаций из 45 стран.

Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Тара Липински, среди мужчин представитель Канады Элвис Стойко, среди пар представители Германии Манди Вётцель и Инго Штойер, представители России Оксана Грищук и Евгений Платов победили в танцах.

Во время чемпионата умер тренер Карло Фасси.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины 

 WD = Не закончили соревнования

Женщины 

 WD = Не закончили соревнования

Пары 

 WD = Не закончили соревнования

Танцы на льду

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

Мир
Международные спортивные соревнования в Лозанне
Март 1997 года